Constantino de Hohenzollern-Hechingen (nombre completo en alemán: Konstantin von Hohenzollern-Hechingen; Sagan, 16 de febrero de 1801 - Grünberg, 3 de septiembre de 1869) fue el último príncipe de Hohenzollern-Hechingen. Constantino fue el único hijo de Federico, príncipe de Hohenzollern-Hechingen, y de su esposa, la princesa Paulina de Curlandia, la hija del último duque de Curlandia y Semigalia, Peter von Biron.

Regencia y reinado 
Constantino sirvió como regente de su enfermo padre, Federico, a partir de 1834. Tras la muerte de su padre en 1838, Constantino se convirtió en príncipe de Hohenzollern-Hechingen, y después de la muerte de su madre en 1845, también heredó el Ducado de Sagan. A raíz de los sucesos revolucionarios de 1848, Constantino y Carlos Antonio, príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen, decidieron ambos ceder sus principados al reino de Prusia y renunciaron a sus derechos como príncipes soberanos y jefes de gobierno el 7 de diciembre de 1849.

Matrimonios 
Constantino se casó por primera vez con la princesa Eugenia de Beauharnais (1808-1847), el 22 de mayo de 1826 en Eichstätt, y después de su muerte (septiembre de 1847), se casó por segunda vez (morganáticamente) con la baronesa Amalia Schenk von Geyern (1832-1897). Tras su matrimonio, el rey Federico Guillermo IV de Prusia concedió a Amalia el título de condesa de Rothenburg. De este matrimonio tuvo hijos, pero por la unión desigual no podían suceder a su padre en sus títulos, fueron designados Condes de Rothenburg:

 Federica Guillermina Isabel (1852-1914), condesa de Rothenburg, casada el 23 de abril de 1869 (divorciados en 1878) con Arturo von Rosen, nuevamente el 14 de junio de 1879 con Julio von Lübtow (1837-1905), con descendencia.
 Federico Guillermo Carlos (1856-1912), conde de Rothenburg, casado el 29 de abril de 1877 (divorciados en 1884) con Dorotea Schirmer, nuevamente casado el 14 de abril de 1885 (divorciados en 1892) Elfrieda, baronesa von Krane y nuevamente casado el 14 de mayo de 1892 con Catalina Billig, con descendencia.
 Guillermo Federico Luis Gustavo (1861-1929), conde de Rothenburg. Su padre biológico fue probablemente el mariscal de la corte de Hohenzollern-Hechingen, Gustavo von Meske, de quien también proviene su último nombre Gustavo. A diferencia de sus dos (medios) hermanos, este Conde von Rothenburg, que nació en 1861, no figura entre los descendientes del príncipe en Gotha, que se publicó en 1869, se casó el 6 de mayo de 1894 con Freda María, Condesa de Dohna-Schlodien (1873-1959), hija de Adolfo zu Dohna-Schlodien, con descendencia.

Además, Constantino dejó una hija prematrimonial con Sofía Scherer:

 Ludovica Sofía (1824-1884), se casó el 30 de mayo de 1842 con Rodolfo Gfrörer von Ehrenburg (1820-1899), guardabosques de la corte; fue la madre del consejero privado y administrador de distrito prusiano Maximiliano Gfrörer von Ehrenberg.

Muerte y fin dinástico 
Constantino murió el 3 de septiembre de 1879 en su finca en Silesia. Debido a que Constantino era el último miembro varón de la línea dinástica de Hohenzollern-Hechingen, el título pasó al jefe de la Casa de Hohenzollern-Sigmaringen, Carlos Antonio.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Anton-Heinrich Buckenmaier, Michael Hakenmüller: Friedrich-Wilhelm Constantin. Der letzte Fürst. Glückler, Hechingen 2005
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern, in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen, F. Fleischer, 1843, p. 257 ff.

Enlaces externos 

Príncipes de Hohenzollern-Hechingen
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Grandes cruces de la Orden de Federico
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Personas de la Provincia de Silesia